Ва́шку Ферна́ндиш (, род. около 1475 года — умер около 1542 года) — португальский художник, один из наиболее известных португальских живописцев эпохи Ренессанса. Широко известен под прозвищем «Гран Вашку» (, великий Вашку).

Биография 
О жизни Вашку известно немного. Вероятно, он родился в Визеу, в центральной Португалии. 

Его карьера живописца началась с создания вместе с несколькими художниками алтарного образа в кафедральном соборе Визеу. Между 1506 и 1511 годами он создал алтарный образ для собора Ламегу. Некоторое время работал в монастыре Святого Креста в Коимбре, затем вернулся в родной город, где написал для собора серию картин, которые считаются его лучшими творениями.

Между концом 1542 года и началом следующего года он скончался в Визеу, оставив после себя вдову и двух дочерей.

Наследие 
Большая часть произведений Вашку Фернандиша в настоящий момент хранится в музее Гран Вашку, в Визеу.

Произведения

Литература 
 «Португалия». Изд. «Вокруг Света». М.:2009

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1475 году
Умершие в 1542 году
Родившиеся в Визеу
Художники Португалии
Художники Возрождения